Mount Washington heißen:

Berge:
 Mount Washington (New Hampshire), 1917 m, in den Appalachen

 Mount Washington (Washington), kleiner Berg im King County, Bundesstaat Washington
 Mount Washington (Olympic Mountains), Gipfel im Mason County, Bundesstaat Washington
 Mount Washington (Oregon), Schildvulkan in Oregon
 Mount Washington (Virgin Islands)
 Mount Washington (Vancouver Island Ranges), 1585 m, auf Vancouver Island, British Columbia

Regionen:
 Mount Washington (Distrikt in Kalifornien), ein Distrikt
Orte:
 Mount Washington (Kentucky), eine Stadt
 Mount Washington (Massachusetts), eine Stadt
 Mount Washington (Baltimore), ein Stadtviertel, Maryland
 Mount Washington (Cincinnati), ein Stadtviertel, Ohio
 Mount Washington (Los Angeles), ein Stadtviertel in Kalifornien
 Mount Washington (Pittsburgh), ein Stadtviertel, Pennsylvania

Künstler:
 Mount Washington, eine norwegische Band (ehemals nur Washington)

Siehe auch:
 Mount Washington Cog Railway auf den Berg in New Hampshire